Polverino ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Polverino (* 1976), liechtensteinischer Fußballspieler und -trainer
 Michele Polverino (* 1984), liechtensteinischer Fußballspieler